Middel (Noord-Holland), een buurtschap in de gemeente Zaanstad
 Middel (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Olst-Wijhe
 Taille (anatomie), ook middel genoemd, het deel van de buik tussen de ribbenkast en de heupen
 Taille (kleding), ook middel genoemd, de scheidingslijn tussen het bovenstuk en het onderstuk van een kledingstuk of kostuum
 Goed (economie), ook middel genoemd, alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten